Morestin est un nom de famille notamment porté par :

 Hippolyte Morestin (1869-1919), chirurgien français
 Laurent Morestin (1976-) footballeur professionnel français